Wærmund est un nom anglo-saxon.

 Wærmund est évêque de Worcester de 775 à 777.
 Wærmund est évêque de Rochester entre 781 et 804.
 Wærmund est évêque de Dunwich entre 816 et 825.

Anthroponyme anglo-saxon